Trinkaus bezeichnet

 HSBC Trinkaus & Burkhardt, eine deutsche Privat- und Transaktionsbank mit Hauptsitz in Düsseldorf
 das ehemalige Trinkaus-Palais, eine 1944 zerstörte Villa an der Hofgartenstraße 14 in Düsseldorf

Trinkaus ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Trinkaus (* 1948), US-amerikanischer Paläoanthropologe
 Kai-Uwe Trinkaus, deutscher Politiker (DVU, NPD) und V-Person
 Karl Hermann Trinkaus (1904–1965), deutscher Collage-Künstler
 Max Trinkaus (1866–1929), deutscher Privatbankier
 Sabine Trinkaus (* 1969), deutsche Schriftstellerin